Шестизіркове звання було запропоновано ввести у 1955 році спеціально для генерала армій США. Звання йшло одразу за п'ятизірковим званням

Історія 

21 січня 1955 Сенат США коротко розглянув запропоновану резолюцію про призначення Дугласа Макартура, тоді п'ятизіркового генерала армії, на пост «генерала армій США в знак визнання величезних заслуг перед країною», «таке призначення набирає чинності з дня сімдесяти п'ятої річниці його народження, 26 січня 1955.» Пропозиція мала невеликі шанси і ніколи не поступала на голосування. У книгах які вийшли через десятиріччя, деякі автори описали цю пропозицію як шестизіркове звання.

Звання генерал армій було створено у 1919, діючого чотиризіркового генерала Джона Першинга. Оскільки п'ятизіркове звання ще не існувало, концепція шестизіркового звання була спірною. Відзнакою нового звання Першинга стала група з чотирьох золотих (а не срібних) зірок.

У 1976, на честь двохсотріччя створення США, генерал Джордж Вашингтон посмертно отримав звання генерала армії США. Хоча закон не зазначає кількість зірок, деякі газети та члени Конгресу назвали звання шестизірковим. Його призначення звучало як «генерал та головнокомандувач армій об'єднаних колоній».

Галерея

Примітки 

Військові звання